6-я смешанная авиационная дивизия во время Великой Отечественной войны имела два формирования:

 6-я смешанная авиационная дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940 году, расформирована в начале августа 1941 года.
 6-я смешанная авиационная дивизия (2-го формирования) — сформирована в конце августа 1941 года, расформирована в феврале 1942 года.